El Milagro peut désigner :

Toponymes

El Milagro : capitale de la paroisse civile de Guaniamo de la municipalité de Cedeño dans l'État de Bolívar ;
 El Milagro : une localité de la paroisse civile de Güigüe de la municipalité de Carlos Arvelo dans l'État de Carabobo ;
 El Milagro : capitale de la paroisse civile de Doradas de la municipalité de Libertador dans l'État de Táchira.

Homonymie de toponyme